Le championnat du monde de snooker 1939 s'est déroulé au Thurston's Hall de Londres en Angleterre.

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1939
Snooker
Snooker 1939
1939 en Angleterre